Lascahobas kan syfta på:

Haiti 

 Arrondissement de Lascahobas, arrondissement, Centre, 
 Lascahobas (kommun), Centre, 
 Lascahobas (ort), Centre,